Dior, nazývaný též Dior Eluchíl je fiktivní postava z knihy Silmarillion J. R. R. Tolkiena.

Původ a rodokmen 
Dior byl synem lidského hrdiny Berena a elfky Lúthien - dcery elfího krále Doriathu Thingola a jeho manželky Melian - bohyně z rodu Maiar. Díky tomu se v Diorovi a jeho potomstvu smísila krev lidí, elfů i bohů.

Vnukové Diora měli možnost volby mezi údělem lidí (smrtelnost) a údělem elfů (svázanost s osudy Ardy až do konce věků) - Elrond zvolil elfy a stal se jedním z mocných knížat elfů ve Středozemi, Elros zvolil lidi a stal se prvním králem Númenoru.

Děj knihy Pán prstenů vypráví mimo jiné o opětovném spojení dvou linií potomků Diora - Arwen jako jeho pravnučky na elfí straně a Aragorna jako jeho přímého prapotomka (přes Elrose) na lidské straně.

Konec Doriathu 
V elfím zpěvu Quenta Silmarillion je Dior zmiňován jako vládce Doriathu po smrti Thingola a odchodu Melian zpět do Amanu.

Ve spolupráci se svým otcem Berenem Dior porazil trpasličí vojsko, které se po vraždě Thingola snažilo odnést ukořistěný náhrdelník Nauglamír osazený jedním ze silmarilů do svých sídlišť v Nogrodu. Získaný náhrdelník nosila Diorova matka Lúthien a po její smrti sám Dior.

Na silmaril vznesli nárok Fëanorovi synové, kteří již v době Vzpoury Noldor přísahali, že nepřipustí, aby silmarily vlastnil kdokoliv mimo jejich rod. Když Dior odmítnul klenot vydat, zaútočili Fëanorovi synové na Doriath a dobyli jej - padl zde Dior, jeho manželka Nimloth, jeho synové Eluréd a Elurín byli vyhnáni do zimních lesů, kde pravděpodobně zemřeli. Z Fëanorových synů zemřeli v tomto boji Celegorm, Curufin a Caranthir. Silmaril se však získat nepodařilo - odnesla jej Diorova dcera Elwing, která s hrstkou dalších elfů z Doriathu uprchla.

Související články 
 Thingol
 Doriath
 Eärendil
 Beren a Lúthien

Půlelfové

pl:Półelf (Śródziemie)#Dior